

Chimica 
 CuO – formula bruta dell'ossido rameico

Codici 
 CUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carurú (Colombia)